Le dépassement caractérise le fait d'aller plus loin voire trop loin. Selon les cas il peut s'agir de :

Art et lettres 

 Les Dépassements (I sorpassi) est une nouvelle de Dino Buzzati de 1966.
 Un dépassement, en typographie, est un surcroît de hauteur que l'on rencontre dans certaines lettres d'une même police d'écriture.

Informatique 
 un dépassement de tampon est un bogue pouvant être exploité pour violer la politique de sécurité d’un système ;
 un dépassement de tas est un bogue semblable à un dépassement de tampon, mais contrairement à ce dernier où le débordement s'effectue dans la pile d'exécution du programme, ici le dépassement se fait dans le tas ;
 un dépassement d'entier est une source d'erreur de calcul lié à la représentation des nombres selon la norme IEEE 754 ; le dépassement par valeurs inférieure est le soupassement.

Monde physique 
 En sciences de l'environnement, un dépassement correspond à une demande supérieure à ce qui est régénéré. Il peut s'appliquer aux populations animales et humaines.
 Un dépassement automobile qui est le fait de rouler pendant un instant, en général relativement court, à côté d’un autre véhicule mais à une vitesse supérieure à la sienne dans le but de le précéder ;
 Le Jour du dépassement (Earth Overshoot Day), une date de l'année où, mathématiquement, l'ensemble des ressources renouvelables de la Terre, pour cette année, ont été consommées ;
 Le dépassement d'une suroscillation désigne une oscillation amortie précédent une transition rapide du signal.

Philosophie 
 Troisième pas de la philosophie hégélienne : Thèse / Antithèse / Dépassement ou surpassement.
 Mouvement de la conscience en phénoménologie (philosophie).

Psychologie et sociologie 

 le dépassement de soi désigne la capacité d'un individu d'améliorer ses habiletés et rendements personnels divers ; 
 le dépassement social désigne le passage d'une société archaïque vers une société moderne, selon le modèle de la loi des trois états de Comte.